

Patronymie
 Eric Elst (1936-2022), astronome belge
 Franky van der Elst (1961-), footballeur et entraîneur belge
 Koenraad Elst (1959-), écrivain et philosophe belge
 Léo van der Elst (1962-), footballeur belge

Toponymie

Russie 
 Elista, capitale de la république de Kalmoukie (fédération de Russie), est appelé Elst en kalmouk.

Belgique 
 Elst, une section de la commune belge de Brakel

Pays-Bas 
 Elst, chef-lieu de la commune d'Overbetuwe
 Elst, localité de la commune de Maasdonk, dans le Brabant-Septentrional
 Elst, village de la commune de Rhenen, province d'Utrecht

Astronomie
 (3936) Elst est un astéroïde
 133P/Elst-Pizarro, astéroïde et comète périodique

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme